ФК Паневежис () е литовски футболен отбор от град Паневежис. Състезава се в А Лига, най-високото ниво на литовския футбол.

Играе домакинските си срещи на „Аукштайтия“ () в Паневежис с капацитет 4000 зрители.

Успехи 
 А Лига:
  Вицешампион (0): 
  3-то място (1): 2022
 Първа лига:
  Победител (1): 2018
 Купа на Литва:
  Носител (1): 2020
  Финалист (0):

Сезони (2015 – …)

Български футболисти 
 Наско Милев: (2022– …)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 А Лига Официален сайт
  Профил на клуба в сайта soccerway

Литовски футболни отбори